Світлодолинська сільська рада — Запорізька область, Мелітопольський район
 Світлодолинська сільська рада — Одеська область, Саратський район